Кайдаш — фамилия. Известные носители:

 Кайдаш, Александр Викторович (род. 1976) — украинский легкоатлет, спринтер.
 Кайдаш, Вадим Григорьевич (род. 19721) — украинский астроном, директор Харьковской обсерватории.
 Кайдаш, Владимир Фёдорович (1914—1972) — Герой Советского Союза.